Le Dernier Bastion peut faire référence à :
 Le Dernier Bastion, film de Lewis R. Foster, sorti en 1951 ; 
 Le Dernier Bastion, film de Norman Foster et Sam Wanamaker, sorti en 1968.